Калинчак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калинчак, Валерий Владимирович (род. 1944) — физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Калинчак, Хизер (урождённая Хи́зер Мэ́ри Иво́нн Си́ли; род. 1984) — канадская кёрлингистка.
 Калинчак, Ян (1822—1871) — словацкий писатель, поэт, литературный критик, педагог.